

Cinema
Bersaglio di notte (Night Moves) – film del 1975 diretto da Arthur Penn
Night Moves – film del 2013 diretto da Kelly Reichardt

Musica
Night Moves – album del 1976 di Bob Seger & The Silver Bullet Band
Night Moves – album del 2002 di Carolyn Breuer
Nightmoves – album del 2007 di Kurt Elling

Televisione
Manovre notturne (Night Moves) – episodio della quarta stagione delle serie televisiva The O.C.

Letteratura
Night Moves – romanzo di Tom Clancy del 1999